Ночница бухарская () — летучая мышь рода ночниц. Масса тела обычно 6—8 г, длина тела — 42—51 мм, размах крыльев — около 22—25 см.

Распространение 
Селится в Таджикистане и Узбекистане.

Образ жизни 
Предпочитает селиться в пещерах. Вид изучен недостаточно.

Примечания

Ссылки 

 Сайт зоологического музея МГУ  — материал размещен с разрешения администрации сайта

Ночницы
Животные, описанные в 1950 году
Млекопитающие Азии